Тирада — довга фраза, велемовна репліка, монолог пафосного характеру.
 «Тірада-2» — російський комплекс радіоелектронної боротьби, для виведення з ладу супутників зв'язку.